Meusel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Meusel (1896–1960), deutscher Soziologe und Historiker
 Edmund Meusel (1876–1960), deutscher Bildhauer
 Erich Meusel (1904–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (NSDAP)
 Ernst Meusel (1881–1933), deutscher Konteradmiral
 Ernst-Joachim Meusel (1932–2006), deutscher Jurist
 Fritz Meusel (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Meusel (1844–1916), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Heinz Meusel (* 1932), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Meusel (1909–1997), deutscher Botaniker
 Jochen Meusel (1929–2020), deutscher Sozialwissenschaftler
 Johann Georg Meusel (1743–1820), deutscher Historiker, Lexikograph und Bibliograph
 Karl Meusel (1912–1986), deutscher Maler und Grafiker
 Marga Meusel (1897–1953), deutsche Fürsorgerin und Gerechte unter den Völkern
 Otto Theodor Meusel (1832–1906), deutscher Politiker, MdR
 Rainer Meusel (* 1936), deutscher Jurist
 René Meusel (* 1982), deutscher Choreograf, Sänger und Tänzer
 Walter Meusel (1922–1990), deutscher Botaniker, Zoologe, Musiker, Komponist und Autor
 Wilhelm Ludwig von Meusel (1724–1787), deutscher Oberst

Meusel ist der Name folgender Unternehmen:
 Brauerei Meusel, Brauerei in Buttenheim-Dreuschendorf, Landkreis Bamberg